Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2009—2010 — 68-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона здобув Хапоель (Тель-Авів).

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

  
Примітки: 
1. Клубу Ашдод була зарахована технічна поразка 3-0 у матчі з Бней-Єгуда за участь у матчі незаявленого гравця.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бней-Єгуда взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Ізраїлю 2009—2010.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця

Результати

Раунд за виживання

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center| 22 травня 2010

|}

Найкращі бомбардири 

 ІФА врахувала гол Димитара Макрієва в матчі проти Бней-Єгуда, через участь незаявленого гравця в складі«Ашдода». Клубу Ашдод була зарахована технічна поразка 3-0, оригінальний результат матчу 1–1.

Посилання 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2009—2010
Ізраїль
Ізраїль